

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Borowiany – przysiółek wsi Zębowice w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Zębowice
 Borowiany – część wsi Harasiuki w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki
 Borowiany – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Wielowieś

Inne 
 Borowiany – przystanek kolejowy
 Borowiany – poprzednia nazwa wsi Kierżno w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Nowogrodziec

Zobacz też 
 Borowianka